Coppieters ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Coppieters (1905–1981), belgischer Pianist und Organist
 Francis Coppieters (1930–1990), belgischer Pianist und Arrangeur
 Honoré-Jozef Coppieters (1874–1947), Bischof von Gent
 Maurits Coppieters (1920–2005), belgischer Politiker, Mitglied des Europaparlaments